Les Solari sont une famille d'artistes italiens originaires de Carona, dans le Tessin, dont les membres sont :
 Marco Solari da Carona, architecte et ingénieur du dôme de Milan, et son fils :
 Giovanni Solari (1400 - 1482), sculpteur, architecte et ingénieur lombard, et ses deux fils :
 Guiniforte Solari, également le beau-père et le maître de Giovanni Antonio Amadeo, sculpteur italien de la Renaissance toscane en Lombardie,
 et son frère Francesco Solari (1415  –  1469), sculpteur, architecte et ingénieur lombard.

 Andrea Solari (1460 - 1524) né Andrea di Bartolo, peintre de la haute-Renaissance
 Cristoforo Solari
 Pietro Antonio Solari

Voir aussi 
 Le nom peut aussi faire référence à la Famille Solaro, famille de la haute noblesse italienne.

Solari